Podsavezna nogometna liga Ljubljana je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1962./63.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio klub "Bratstvo" iz Hrastnika.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice  
 Slovenska zonska liga 1962./63.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 "Godišnjak FSJ 1962-63", Beograd, 1963., ISSN: 0351-2894, str. 257 
  

1962-63 Ljubljana
SLO 2 Ljubljana 
1962-63 2b Ljubljana
1962-63 2b Ljubljana